Marina Dalcerri – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Natale Dalcerri – ex calciatore italiano